60P kan syfta på:

 60P/Tsuchinshan - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-28M - en rysk Progress farkost.